Пётр Ильич Каменев (9 июля 1903 г. с. Покровское, Наровчатский уезд, Пензенская губерния — 30 августа 1960 г. г. Уфа, Башкирской АССР) — советский государственный и партийный деятель. Участник обороны Москвы. Заместитель председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР в 1956—1960 годах, первый заместитель Председателя Совета Министров Башкирской АССР с 1953 по 1956 год.

В 1952—1953 гг. первый секретарь Стерлитамакского обкома ВКП(б). С 1947 по 1952 г.г. — второй секретарь Башкирского обкома ВКП(б).

Депутат Верховного Совета РСФСР 3 и 4 созывов (1951—1959), депутат Верховного Совета Башкирской АССР 3, 4, 5 созывов (1951—1960).

Биография 
Родился в 1903 году. Член ВКП(б) с 1921 года.

С 1921 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1921—1960 гг. — на комсомольской и партийной работе в Краснодарском крае, первый секретарь Абинского районного комитета ВКП(б), в распоряжении ЦК ВКП(б), второй секретарь Башкирского обкома КПСС, первый секретарь Стерлитамакского обкома ВКП(б), первый заместитель Председателя Совета Министров Башкирской АССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени,
 два ордена Трудового Красного Знамени.

Медали:
 За оборону Москвы,
 За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.,
 За освоение целинных земель.

Ссылки 
 Каменев
 Каменев

Вторые секретари Башкирского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР четвёртого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР
Первые секретари Стерлитамакского обкома КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)